Заре́чье — деревня в Сосновском районе Тамбовской области Российской Федерации. 

Входит в состав Перкинского сельсовета. Ближайшие населённые пункты — посёлок Перкинский Лесокомбинат, село Перкино.

Население 
 

По сведениям переписи 1926 г. в Заречье проживало 952 человека: мужчин — 442, женщин — 510. В деревне насчитывалось 178 хозяйств. 

По спискам сельскохозяйственного налога 1928 — 1929 гг. из краткого статистического справочника по Козловскому округу, в Заречье проживало 1202 человека и насчитывалось 219 хозяйств

В 1939 году население деревни составляло 1350 человек.

История 

Зимой 1929 года в Заречье было создано коллективное хозяйство «Красное Заречье», которое позднее вошло в состав кулеватовского колхоза «Маяк».

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Сосновского района (Тамбовская область)